Суперкубок Естонії з футболу 2004 — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 листопада 2004 року між чемпіоном Естонії Флорою і володарем кубка Естонії Левадією.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на jalgpall 

2004
Естонія
Спортивні змагання в Таллінні